Als Schnörkel (niederdeutsch: schneckenförmig) bezeichnet man:

 in der Schrift geschwungene, verzierende Linien, siehe Schwung (Schrift)
 in der Architektur die Volute
 die Schnecke am Ende des Halses eines Streichinstruments, siehe Schnecke (Musik)
 schleifen- oder spiralförmige graphische Elemente, wie z. B. die rubrica, oder den Elefantenrüssel
 im übertragenen Sinne eine übertriebene Verzierung, z. B. als Rhetorische Figur

Siehe auch: